Wildcat is Engels voor de wilde kat (Felis silvestris).

Het kan ook verwijzen naar:
Wildcat (2021), een Amerikaanse film uit 2021 
Wildcat (achtbaan), een wildemuis-achtbaanmodel van Anton Schwarzkopf
Wildcat (Hersheypark), achtbaan in Hershey (Pennsylvania)
Wildcats (film), een Amerikaanse film uit 1986
Bowler Wildcat, een offroadvoertuig
Grumman F4F Wildcat, een Amerikaans jachtvliegtuig
Maastricht Wildcats, een Nederlandse american footballclub